On the Death of Sir Henry Taylor – sonet angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus. Utwór jest poświęcony poecie i dramaturgowi Henry’emu Taylorowi (1800-1885), znanemu przede wszystkim jako autor dramatu Philip van Artevelde (1834) o średniowiecznym flamandzkim bohaterze. Sonet rymuje się abba abba cc dede i jest napisany pentametrem jambicznym. 

Fourscore and five times has the gradual year 
Risen and fulfilled its days of youth and eld 
Since first the child's eyes opening first beheld 
Light, who now leaves behind to help us here 
Light shed from song as starlight from a sphere 
Serene as summer ; song whose charm compelled 
The sovereign soul made flesh in Artevelde 
To stand august before us and austere, 
Half sad with mortal knowledge, all sublime 
With trust that takes no taint from change or time, 
Trust in man's might of manhood. Strong and sage, 
Clothed round with reverence of remembering hearts, 
He, twin-born with our nigh departing age, 
into the light of peace and fame departs. 

W utworze można zaobserwować liczne aliteracje, jak song as starlight from a sphere/Serene as summer.

Przypisy

Bibliografia 
 
Sonety Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889